Panorering kan avse: 

 Panorering – inom ljudtekniken, lägga ett mono-spår olika starkt i olika högtalare i en stereo-mix 
 Panorering (fotografering) – vid stillbildsfotografering följer man med kameran ett föremål som rör sig